Pöhlen ist ein deutscher Ortsname:
 Pöhlen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, seit 1947: Wernoje (Верное) [Siedlung Soldatowo], Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Pöhlen, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Polne (Barwice) in der Gmina Barwice, Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch: Pohlen